UDL steht als Abkürzung für:
 Ungarndeutsche Landsmannschaft, ehemaliger Vertriebenenverband, siehe Landsmannschaft der Deutschen aus Ungarn
 Upper Destruct Limit, Kenngröße in der Werkstoffprüfung, siehe Highly Accelerated Life Test #Testergebnis und Ende
 Low Priority User-Defined Data Channel, Kommunikationskanal eines Protokolls in der Luft- und Raumfahrttechnik, siehe CANaerospace #Netzwerkschichten

UdL steht als Abkürzung für:
 Universitat de Lleida, siehe Universität Lleida
 Université de Lorraine, französische Hochschule (heute kurz „UL“)
 Unter den Linden, Prachtstraße in Berlin

Siehe auch:
 Udel

Abkürzung